Фунахасі (Осака)
Фунахасі (Тояма)